Jefferson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Jefferson County (Alabama)
 Jefferson County (Arkansas)
 Jefferson County (Colorado)
 Jefferson County (Florida)
 Jefferson County (Georgia)
 Jefferson County (Idaho)
 Jefferson County (Illinois)
 Jefferson County (Indiana)
 Jefferson County (Iowa)
 Jefferson County (Kansas)
 Jefferson County (Kentucky)
 Jefferson County (Mississippi)
 Jefferson County (Missouri)
 Jefferson County (Montana)
 Jefferson County (Nebraska)
 Jefferson County (New York)
 Jefferson County (Ohio)
 Jefferson County (Oklahoma)
 Jefferson County (Oregon)
 Jefferson County (Pennsylvania)
 Jefferson County (Tennessee)
 Jefferson County (Texas)
 Jefferson County (Washington)
 Jefferson County (West Virginia)
 Jefferson County (Wisconsin)
 Jefferson County (Jefferson-Territorium), ehemaliges County im Jefferson-Territorium

Siehe auch:
 Jefferson County Courthouse
 Jefferson Parish, Parish in Louisiana